Cet article recense les sites naturels protégés dans le Bas-Rhin, en France.

Liste

Sites classés 
La liste suivante recense les sites classés du Bas-Rhin.

Sites inscrits 
La liste suivante recense les sites inscrits du Bas-Rhin.

Annexes

Références

Articles connexes 

 Site classé ou inscrit
 Liste des sites Natura 2000 du Bas-Rhin

Liste en rapport avec le Bas-Rhin
Aire protégée dans le Bas-Rhin